Historia de Córdoba puede referirse a:
la Historia de Córdoba (España) o a
la Historia de la Ciudad de Córdoba (Argentina).